Koło Czasu (oryg. The Wheel of Time) - seria powieści fantasy Roberta Jordana
 Koło czasu (oryg. The Wheel of Time) - produkowana adaptacja cyklu książek
 The Wheel of Time - album Sandry